Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 18. bis 20. Juni 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2013